Uwe Schulten-Baumer ist der Name folgender Personen:

* Uwe Schulten-Baumer senior (1926–2014), deutscher Spring- und Dressurreiter und Dressurtrainer
 Uwe Schulten-Baumer junior (* 1954), deutscher Dressurreiter